Михеевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Михеевка — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Михеевка — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Михеевка — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия 
 Михеевка — посёлок в Дубровском районе Брянской области.
 Михеевка — село в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Михеевка — деревня в Северном районе Новосибирской области, упразднена в 2019 году.
 Михеевка — деревня в Кормиловском районе Омской области.
 Михеевка — деревня в Северном районе Оренбургской области.
 Михеевка — посёлок в Пестравском районе Самарской области.
 Михеевка — посёлок в составе города Миасс Челябинской области.
 Михеевка — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Михеевка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.

См. также 
 Михеевское